CFL est un sigle pouvant signifier :

 Société nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
 Chemins de fer du Congo supérieur aux grands Lacs africains ;
 Customer For Life (littéralement en français, client pour la vie, soit : client à vie) ;
 Canadian Football League (en français, Ligue canadienne de football) ;
 Club français du livre ;
 condition CFL (condition de Courant, Friedrichs et Lewy), connue aussi sous le nom de nombre de Courant ;
 Comité des finances locales, en France ;
 Compact fluorescent lamp (en français, lampe fluorescente compacte).